Saganoa mica är en snäckart som först beskrevs av Frank Climo 1974.  Saganoa mica ingår i släktet Saganoa och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
mica